EHF Champions League 2009-10 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EHF Champions League 2009-10 (mænd)
 EHF Champions League 2009-10 (kvinder)